El término Zona Rosa puede referirse:

 a la Zona Rosa de Bogotá, Colombia;
 a la Zona Rosa de Guayaquil, Ecuador;
 a la Zona Rosa de la Ciudad de México, México;
 a la Zona Rosa de Managua, Nicaragua;
 a la Zona Rosa de Misuri, Estados Unidos;
 a la Zona Rosa de San Salvador, El Salvador;
 a la Zona Rosa de Pitalito, en Colombia;
 a la Zona Rosa de Medellín, en Colombia;
 a un eufemismo por zona roja, el área de una ciudad en la que se concentran la prostitución y otros negocios relacionados con el sexo;
 a la Zona rosa, una telenovela colombiana de 2007.